

Cinema  
Firewall - Accesso negato (Firewall) – film del 2006 diretto da Richard Loncraine

Informatica 
Firewall – componente passivo di difesa perimetrale in una rete informatica

Letteratura  
Fuoco di copertura (Firewall) – romanzo di Andy McNab del 2000